Příjmení Daudet [dóde] nosí více významných osobností:

 Alphonse Daudet (1840–1897) – francouzský spisovatel, čelný představitel naturalismu a autor divadelních her
 Ernest Daudet (1837–1921) –  francouzský spisovatel a novinář
 Léon Daudet (1867–1942) – francouzský spisovatel a politický publicista

Francouzská příjmení